Джек — покоритель великанов — сказка Корнея Ивановича Чуковского.
 Джек — покоритель великанов — фильм производства США, режиссёр Брайан Сингер.